Alleghany County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Alleghany County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 79001657
 Alleghany County Courthouse (Virginia)

Siehe auch:
 Allegany County Courthouse